Іллю́шин (Ільюшин) — російське прізвище.

 Ільюшин Ігор Іванович (нар. 23 квітня 1961, Дніпропетровськ) — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету. 
 Іллюшин Ілля Юхимович (нар. 1930) — український журналіст.
 Іллюшин Микола Романович (* 1918 — † 1977) — український кінооператор.
 Іллюшин Сергій Володимирович (* 1894 — † 1977) — радянський авіаконструктор.

Російські прізвища